João Rodrigues de Vasconcelos e Sousa, gouverneur-général du Brésil de 1650 à 1654.
 Luís de Vasconcelos e Sousa (1636-1720), comte de Castelho Melhor. 
 Luís de Vasconcelos e Sousa (1742-1809), comte de Figueiró et vice-roi du Brésil.
 Pedro de Vasconcelos e Sousa, gouverneur-général du Brésil au début du .

Voir aussi